

Carriera 
Per la maggior parte della sua carriera, Ford è stato un centrocampista, ma negli ultimi anni ha giocato terzino destro. Durante una carriera durata 26 anni, Ford ha giocato 1.082 partite tra club e nazionale risultando al 13º posto fra i calciatori con almeno 1000 presenze in carriera. Detiene, con 931 incontri, il secondo posto fra i calciatori che hanno disputato più partite in Football League dietro al solo Peter Shilton che ne ha disputate 1.005. Insieme con Graham Alexander è inoltre uno dei due giocatori nel calcio inglese ad aver superato 1000 incontri in partite ufficiali (campionato e coppa).

Presenze e reti nei club 

Statistiche aggiornate al termine della carriera da calciatore.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Grimsby Town: 1979-1980

 
Grimsby Town: 1982

Note

Voci correlate 
 Calciatori con almeno 1000 presenze in carriera
 Football League

Collegamenti esterni 
   football-league.co.uk

Calciatori inglesi